Matcherna i Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 2015 spelades från 8 till 16 juni 2015.

Tabell

Matcher

Kamerun mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=CMR-ECU
|nr       = 6
|bild     = CMR-ECU-2015-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Madeleine Ngono Mani Gaëlle Enganamouit Christine Manie Gabrielle Onguéné 
|mål2     = 
|arena    = BC Place
|spelplats= Vancouver
|publik   = 25942
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Gaëlle Enganamouit
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=CAT-BSQ
|nr       = 5
|bild     = JPN-SUI-2015-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Aya Miyama 
|mål2     = 
|arena    = BC Place
|spelplats= Vancouver
|publik   = 25942
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Aya Miyama
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Schweiz mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=SUI-ECU
|nr       = 18
|bild     = SUI-ECU-2015-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Angie Ponce Eseosa Aigbogun Fabienne Humm Ramona Bachmann Martina Moser 
|mål2     =  Angie Ponce
|arena    = BC Place
|spelplats= Vancouver
|publik   = 31441
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Ramona Bachmann
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Kamerun

{{Resultat med trupp|id=JPN-CMR
|nr       = 17
|bild     = JPN-CMR-2015-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Aya Sameshima Yuika Sugasawa 
|mål2     =  Ajara Nchout
|arena    = BC Place
|spelplats= Vancouver
|publik   = 31441
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Aya Miyama
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ecuador mot Japan

{{Resultat med trupp|id=ECU-JPN
|nr       = 29
|bild     = ECU-JPN-2015-06-16.png
|datum    = 16 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Yūki Nagasato
|arena    = Investors Group Field
|spelplats= Winnipeg
|publik   = 14522
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Aya Miyama
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Schweiz mot Kamerun

{{Resultat med trupp|id=SUI-CMR
|nr       = 30
|bild     = SUI-CMR-2015-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Ana-Maria Crnogorčević 
|mål2     =  Gabrielle Onguéné Madeleine Ngono Mani
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 10177
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Gabrielle Onguéné
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp C